Holly Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Holly Township (Michigan)
 Holly Township (Minnesota)
 Holly Township (North Carolina)
Siehe auch:
 Mount Holly Township